Voici la liste des planètes mineures numérotées de 139001 à 140000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 139001 à 140000

139001-139100

139101-139200

139201-139300

139301-139400

139401-139500

139501-139600

139601-139700

139701-139800

139801-139900

139901-140000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000